Zestawienie meczów reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Andrzeja Strejlaua.

Opis 
Andrzej Strejlau po raz pierwszy reprezentację Polski prowadził w 1974 roku w zastępstwie za ówczesnego selekcjonera, Kazimierza Górskiego w trzech meczach towarzyskich: 13 i 15 kwietnia w Port-au-Prince z reprezentacją Haiti (1:2, 3:1) oraz 31 października w Warszawie z reprezentacją Kanady (2:0).

Selekcjonerem reprezentacji Polski został 26 czerwca 1989 roku po dymisji Wojciecha Łazarka. Debiut zaliczył 23 sierpnia 1989 roku w zremisowanym 1:1 meczu towarzyskim z reprezentacją ZSRR rozegranym w Lubinie. Prowadził drużynę Biało-Czerwonych w dwóch nieudanych eliminacjach mistrzostw świata 1990 i 1994 oraz w eliminacjach mistrzostw Europy 1992, w których drużyna Biało-Czerwonych była bliska awansu do turnieju finałowego w Szwecji. W okresie od 3 do 9 grudnia 1991 roku w meczach towarzyskich: dwóch w Kairze z reprezentacją Egiptu (0:4, 0:0) oraz reprezentacją Kuwejtu (2:0) w mieście Kuwejt, reprezentacja Polski wystąpiła jako kadra B, którą wówczas poprowadził asystent Strejlaua, Lesław Ćmikiewicz.

Ostatnim mecze Strejlaua w roli selekcjonera reprezentacji Polski był mecz eliminacyjny mistrzostw świata 1994 w Oslo z reprezentacją Norwegii, rozegrany 22 września 1993 roku oraz zakończony przegraną drużyny Biało-Czerwonych 0:1, po czym jeszcze tego samego dnia Strejlau podał się do dymisji.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze 

 – mecz na neutralnym terenie

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo:  4:0 (21.05.1990, Marsylia)
 Najwyższa porażka:  0:5 (07.05.1992, Solna)
 Najdłuższa seria zwycięstw: 3 – dwukrotnie (, , ); (, , )
 Najdłuższa seria bez porażki: 12 (, , , , , , , , , , , )
 Najdłuższa seria spotkań bez straty gola: 3 – dwukrotnie (, , ); (, , )
 Najszybciej zdobyty gol: Robert Warzycha (, 05.09.1989, Warszawa), Zdzisław Janik (, 09.12.1991, Kuwejt) – 2 min.
 Najszybciej stracony gol:  Les Ferdinand (08.09.1993, Londyn) – 5 min.

Strzelcy

Mecze zawodników w reprezentacji za kadencji Andrzeja Strejlaua

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecze w bazie Hppn.pl

Strejlau